Янгибаза́р () — городской посёлок (с 1973 года), административный центр Юкоричирчикского района Ташкентской области Узбекистана.

География 
Посёлок расположен в 35 км от железнодорожной станции Ташкент.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Ташкентской области